Earthquake (terremoto in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Terremoto (Earthquake) – film del 1974 diretto da Mark Robson

Musica 
 Earthquake – album degli Electric Sun del 1979
 Earthquake – singolo di Little Boots del 2009
 Earthquake – brano di Labrinth del 2011
 Earthquake – singolo di DJ Fresh e Diplo del 2013
 Earthquake – singolo dei Knuckle Puck del 2020

Persone 
 Earthquake – attore statunitense (vero nome Nathaniel Stroman)
 Earthquake – pseudonimo di John Tenta, wrestler e lottatore di sumo canadese